Dependiendo del contexto, mueble puede hacer referencia a:

 Los bienes muebles en el ámbito jurídico
 Los objetos que conforman el mobiliario
 Los muebles heráldicos